Chiapaklimrat
 Tumbalaklimrat